Wiedewelt ist der Familienname von

 Johannes Wiedewelt (1731–1802), dänischer Bildhauer des nordischen Klassizismus
 Just Wiedewelt (1677–1757), dänischer Bildhauer des flämischen Spätbarock